Орловський Антон Іванович — російський письменник, драматург, автор статей із садівництва.
 Орловський Борис Павлович — український футболіст, півзахисник.
 Орловський Володимир Донатович (1842–1914) — український живописець.
 Орловський Кирило Прокопович (1895–1968) — Герой Радянського Союзу.
 Орловський Микола Іванович — вчений сільськогосподарських наук, селекціонер цукрових буряків.
 Орловський Михайло Миколайович (1874, Кам'янець-Подільський — 27 січня 1918, Київ) - лікар-хірург, голова Ушицького повітового земства (1917), начальник київського окружного воєнно-санітарного управління (1917—1918) УНР.
 Орловський Михайло Якимович (1807–1887) — православний священик, краєзнавець.
 Орловський Олександр Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Орловський Петро Орестович (1989—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Орловський Ростислав Русланович — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Орловський — селище міського типу, Агінський район, Забайкальський край
 Орловський — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Орловський — виселок, Селтинський район, Удмуртія

Див. також 
 Орловський військовий округ
 Орловський друк
 Орловський фронт

Слов'янські прізвища